Pieris, gènere de papallones de la família Pieridae
 Pieris, gènere de plantes de la família Ericaceae